Cor Witschge (1925-1991), een Nederlands acteur
Rob Witschge (1966), een Nederlands voetbaltrainer en voormalig -speler 
Richard Witschge (1969), een voormalig Nederlands voetballer, broer van Rob